Mănești peut désigner plusieurs localités de Roumanie.

 Mănești, dans le județ de Dâmbovița
 Mănești, dans le județ de Prahova
 Mănești, un village de la commune de Cuca, județ d'Argeș